

Aziende 
 Celio – azienda francese di abbigliamento

Geografia 
Italia
 Celio – colle di Roma
 Celio – rione di Roma
 Celio – zona di Roma

Persone 
 Celestino Celio (1925-2008) – calciatore italiano
 Enrico Celio (1889-1980) – avvocato, politico e giornalista svizzero
 Gaspare Celio (1571-1640) – pittore italiano
 Gastone Celio (1927) – ex calciatore italiano
 Mario Celio (1921-1944) – partigiano italiano
 Nello Celio (1914-1995) – politico svizzero
 Nicola Celio (1972) – ex hockeista su ghiaccio svizzero
 Teco Celio (1952) – attore svizzero, figlio di Nello

Altro 
 Celio – nome proprio maschile italiano

Altri progetti